Fresno, une municipalité colombienne du département deTolima.
 Fresno, un village espagnol fantôme en Nidáliga, dans la ville de Valle de Sedano, dans la province de Burgos.
Fresno el Viejo, une commune espagnole de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León
 Sequera de Fresno, une commune espagnole de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León.
 Fresno, la ville principale du comté américain de Fresno en Californie ; elle héberge l'université d'État de Californie à Fresno ;
  (Ohio) ;
 Fresno (Texas).

Télévision
, mini-série américaine ;